Гран-прі Австралії 2019 (офіційно — Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019) — автоперегони чемпіонату світу «Формули-1», які відбулися 17 березня 2019 року на трасі «Альберт Парк» в Мельбурні (Австралія). Це перша гонка сезону 2019. Переможцем гонки став Валттері Боттас.

Вільні заїзди 

Перші дві сесії пройшли за перевагою Хемілтона — і якщо першу з них він лише ненабагато випередив пілотів «Феррарі», то в другій його перевага над усіма крім напарника досягло майже секунди. У третій частині вільних заїздів Хемілтон знову випередив всіх інших, Феттель поступився йому трохи більше чверті секунди.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки 

Гран-прі Австралії
Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Березень 2019
2019 в австралійському спорті